Saniki – część miasta Radomska  w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim.
 Saniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Tykocin